Bernardi může být:
 José Oscar Bernardi (* 1954), je bývalý brazilský fotbalový obránce a trenér
 Lorenzo Bernardi (* 1968), je bývalý italský volejbalista a v současnosti trenér